M/S Birka Stockholm (tidigare M/S Birka Paradise) är ett kryssningsfartyg som ägdes av det åländska Rederiaktiebolaget Eckerö’s dotterbolag Birka Cruises fram till nerläggningen 3 Juli 2020. Fartyget byggdes 2004 och seglade från juni 2009 till mars 2020 under svensk flagg med Stockholm som hemmahamn. Sedan våren 2020 är fartyget ur trafik och till försäljning.

Historia
M/S Birka Paradise byggdes 2003–2004 av Aker Finnyards i Raumo, Finland för det åländska rederiet Birka Line i Mariehamn, Åland. Priset var 1 400 miljoner svenska kronor. Fartyget döptes av Arja Saijonmaa.

I januari 2013 bytte fartyget namn till M/S Birka Stockholm då det tidigare karibiska temat ombord ändrades till ett skärgårdstema. I samband med det bytte också restauranger och barer namn.

Större upprustningar av passagerarutrymmena har gjorts i januari 2011 samt januari 2019.

Den 16 mars 2020 lades fartyget upp i Mariehamn då trafiken tillfälligtvis ställts in under coronapandemin. 

Framtiden för fartyget oviss då Rederi Ab Eckerö 3 juli 2020 valde att lägga ned Birka Cruises verksamhet på grund av coronapandemin som slagit extra hårt mot rederier som saknar godstransport.

TV4 spelade in de två första avsnitten av Hjerson på Birka Stockholm.

Tekniska data 
Fartyget har ett huvudmaskineri bestående av fyra stycken Wärtsilä 6L46 dieselmotorer som har en effekt på 23 400 kW. Toppfarten är på 21 knop. Fartyget kan ta 1 800 passagerare och saknar bildäck eftersom hon är ett renodlat kryssningsfartyg.

Bilder

Referenser

Externa länkar

Rederiaktiebolaget Eckerö
Birka Cruises hemsida
 Birka Paradise bilder o fakta

M/S Birka Paradise på Fartygsbilder.se
 M/S Birka Video Clips

Kryssningsfartyg
Svenska passagerarfartyg
Fartyg sjösatta 2004
Fartyg byggda i Raumo
Fartyg i Östersjön
Birka Stockholm